

Personnage 
 Goliath est un personnage de l'Ancien Testament.
 Goliath est un géant processionnel présent dans différents pays d'Europe.
Ath (Belgique) : Goliath (géant d'Ath) et son épouse Madame Goliath (voir aussi Monsieur et madame Goliath)
 Douai (France) : Gayant (géant de Douai)
 Goliath est le nom d'un ennemi dans le jeu vidéo Final Fantasy VIII et Final Fantasy XII.
 Goliath est le personnage principal de la série animée Gargoyles.
 Dans l'Univers Marvel, Goliath est l'une des identités adoptées par Henry Pym.

Zoologie 
 Goliath est aussi le nom du plus grand héron du monde vivant en Afrique de l'Ouest et particulièrement au Sénégal
 Les insectes du genre Goliathus (appelé communément goliaths) sont des coléoptères de la famille des scarabaeidae. Ce sont les plus lourds de tous les insectes : ils peuvent peser jusqu'à 100 g.
 Epinephelus itajara ou mérou goliath, un mérou géant qui peut atteindre  pour , et compte parmi les plus grosses espèces de poisson au monde.
La mygale Goliath (Theraphosa Blondi), une espèce d'araignées mygalomorphes de la famille des Theraphosidae.

Montagnes russes 
Goliath est le nom de plusieurs parcours de montagnes russes :
 Goliath, un parcours de montagnes russes en bois du parc Six Flags Great America, situé à Gurnee, dans l'Illinois.
 Le Goliath, un parcours de montagnes russes du parc La Ronde, au Québec, au Canada.
 Goliath, un hypercoaster du parc Six Flags Magic Mountain, aux États-Unis.
 Goliath, un hypercoaster du parc Six Flags Over Georgia, aux États-Unis.
 Goliath, un parcours de montagnes russes inversées du parc Six Flags Fiesta Texas, aux États-Unis.
 Goliath, un parcours de montagnes russes navette inversées du parc Six Flags New England, aux États-Unis.
 Goliath, un hypercoaster du parc Walibi Holland, aux Pays-Bas.

Engins 
 La Goliath est une marque automobile allemande produite après la Seconde Guerre mondiale par le groupe automobile Borgward.
 Goliath est un avion de la firme française Farman de l'entre deux guerres.
 le Goliath est un engin chenillé filoguidé de petite taille créé par les Allemands lors de la Seconde Guerre mondiale.
 le Goliath est un ancien remorqueur de sauvetage allemand (1941).
 Goliath est le nom du semi-remorque du maléfique Garth Knight dès la saison 2 de la série télévisée K-2000.
 Goliath est le nom d'un vaisseau dans le jeu DarkOrbit.

Littérature 
 Goliath est une nouvelle de l'écrivain américain Jack London publiée aux États-Unis en 1908 et en France en 1929.
 Goliath est un roman de l'écrivain américain Scott Westerfeld publié aux États-Unis en 2011 et en France en 2012.

Autre 
 Goliath est le nom d'une évolution africaine de l'homo sapiens
 Goliath est une unité de la race Terran du jeu vidéo Starcraft.
 Goliath Corporation est le nom fictif d'un groupe/d'une société dans la série littéraire Thursday Next de Jasper Fforde 
 Goliath est le nom d'une chanson de l'album The Bedlam in Goliath du groupe The Mars Volta.
  Goliath, une série télévisée produite en 2016 par Amazon Studios avec Billy Bob Thornton dans le rôle principal.
 Goliath est un groupe d'entreprises international de fabrication et distribution de jeux et jouets ;
 Goliath est film français de Frédéric Tellier (2021)